Learning Management System (LMS) – rodzaj aplikacji sieciowych, wspierających proces nauczania
 London Mathematical Society (LMS) – brytyjskie towarzystwo naukowe
 London, Midland and Scottish Railway (LMS) – brytyjskie przedsiębiorstwo kolejowe działające w latach 1923–1947